Моше́нник:
 Мошенник — человек, занимающийся мошенничеством
 Мошенник (фильм, 1950) — фильм Адольфо Чели
 Мошенник (фильм, 1960) — фильм Манмохана Десаи
 Мошенник (фильм, 1961) — фильм Роберта Россена
 Мошенник (фильм, 1981) — фильм Натука Байтана
 Мошенник (фильм, 1994) — фильм Адека Драбински
 Мошенник (фильм, 2005) — фильм D.P. Singapuli
 Мошенник (фильм, 2010) — фильм Кирана Кумара
 Мошенник (фильм, 2012) — фильм Бретта Ратнера